Анна Владимировна Кривонос (род. 25 сентября 1997, Глухов, Сумская область, Украина) — украинская биатлонистка, чемпионка мира среди юниоров в индивидуальной гонке (2015). Двукратный призёр чемпионата мира по биатлону среди юниоров в 2016 году. Серебряный призер чемпионата мира по биатлону среди юниоров в 2018 году.

Результаты

Юниорский чемпионат мира

Личная жизнь 
Учится в Глуховском национальном педагогическом университете имени Александра Довженко.

Примечания 

Биатлонисты Украины